Дашковский сельсовет:

 Дашковский сельсовет (Могилёвская область) — сельсовет в Могилёвском районе Могилёвской области Республики Беларусь
 Дашковский сельский совет (Кобелякский район) — сельсовет Кобелякского района Полтавской области Украины